Golden Eye steht für:
 James Bond 007 – GoldenEye, Spielfilm aus dem Jahr 1995
 GoldenEye 007, Videospiel aus dem Jahr 1997
 GoldenEye: Rogue Agent, Videospiel aus dem Jahr 2004
 ein 2012 errichtetes Vordach des Grazer Hauptbahnhofs, siehe Graz Hauptbahnhof #Bauprojekt „Graz Hauptbahnhof 2020“